Ву́лиця Брюлло́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Брюллова — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Мукачево Закарпатської області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Сніжне Донецької області.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Шахтарськ Донецької області.

Колишні назви: 
 Вулиця Брюллова — колишня назва вулиці Ірини Калинець у місті Львів.
 Вулиця Брюллова — колишня назва вулиці Панаса Мирного у місті Марганець.
 Вулиця Брюллова — колишня назва вулиці Анни Валентинович у місті Рівне.

Вулиця Брюллова — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Брюллова — вулиця в місті Пенза.

Вулиці, названі на честь людей